Christine Clauß (née en 1950), femme politique allemande ;
 Jonathan Clauss (né en 1992),  footballeur français ;
 Ludwig Ferdinand Clauss (1892-1974), psychologue, anthropologue et islamologue allemand ;
 Max Clauss (1901-1988), romaniste allemand au service de la propagande nazie ;
 Nicolas Clauss (né en 1968), artiste plasticien français ;
 Wilhelmine Clauss-Szarvady (18321907), pianiste franco-tchèque.

Voir aussi 
 Achaia Clauss, entreprise viticole grecque fondée en 1861 par Gustav Clauss.